Dona Flor e i suoi due mariti
 titolo originale del film Donna Flor e i suoi due mariti